Дискография прогрессив-метал-группы Dream Theater

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Кавер-альбомы

Видео и DVD

Компиляции

Бутлеги

Примечания 

Dream Theater